Eredivisie (1993/1994) była 37. sezonem Eredivisie - rozgrywek o mistrzostwo Holandii w piłce nożnej. Liga skupiała 18 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Feyenoord. Nowym mistrzem Holandii został zespół AFC Ajax. Tytuł króla strzelców zdobył Jari Litmanen, który w barwach klubu AFC Ajax zdobył 26 goli.

Tabela końcowa

Baraż o awans/utrzymanie

Grupa 1

Grupa 2

Zobacz też 
 Eredivisie

Przypisy

Bibliografia 
 

1993 w piłce nożnej
1994 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
1993 w Holandii
1994 w Holandii